Чемпион по боксу во 2-м легчайшем весе — титул, присуждаемый спортсменам-боксёрам.

В настоящее время титул могут присуждать
 Всемирная боксёрская ассоциация (ВБА, WBA) (ранее NBA), основанная в 1921 году,
 Всемирный боксёрский совет (ВБС, WBC), основанный в 1963 году,
 Международная боксёрская федерация (МБС, IBF), основанная в 1983 году
 Всемирная боксерская организация (ВБО, WBO), организованная в 1988 году.

До появления организаций титул присваивался абсолютный.

Ссылки 
 Официальный сайт WBA
 Официальный сайт WBC
 Официальный сайт IBF
 Официальный сайт WBO

Второй легчайший
Второй легчайший